|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Engie Open de Limoges) van 2015 vond plaats van 9 tot en met 15 november 2015 in de Franse plaats Limoges. Het was de tweede editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Tereza Smitková was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Elina Svitolina, die via een wildcard voor het toernooi was uitgenodigd, strandde al in de eerste ronde.

Het derde reekshoofd, Caroline Garcia uit Frankrijk (eveneens deelnemend via een wildcard), won het toernooi. Zij versloeg in de finale de ongeplaatste Amerikaanse Louisa Chirico in twee sets. Garcia wist voor het eerst het toernooi van Limoges op haar naam te schrijven. Het was haar tweede WTA-titel, de eerste van 2015.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp won haar openingspartij van de thuisspelende Océane Dodin, maar moest in de tweede ronde de duimen leggen voor de latere winnares.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Kateřina Siniaková en Renata Voráčová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als tweede geplaatste duo Barbora Krejčíková en Mandy Minella won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Margarita Gasparjan en Oksana Kalasjnikova in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Tsjechische Krejčíková had daarnaast één eerdere dubbelspeltitel met een andere partner; de Luxemburgse Minella twee.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Enkelspel
  Dubbelspel
  Toernooischema ITF

Limoges 2015
Limoges